

Miejscowości w Polsce 
 Krzywice – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Chełm
 Krzywice – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Osina

Miejscowości na Ukrainie 
 Krzywice – wieś w rejonie złoczowskim (obwód lwowski)

Zobacz też 
 Krzywice-Kolonia

Linki zewnętrzne